Cebula ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Cebula (1917–2004), polnischer Fußballspieler 
 Josef Cebula (1902–1941), katholischer Priester und Oblate der Makellosen Jungfrau Maria
 Marcin Cebula (* 1995), polnischer Fußballspieler 
 Tomasz Cebula (* 1966), polnischer Fußballspieler